Följande personer har efternamnet Bodström:
 Thomas Bodström, född 1962. Jurist och socialdemokratisk politiker.
 Lennart Bodström, 1928–2015. Politiker och fackföreningsman.
 Cecilia Bodström, född 1958. Journalist och programledare i TV och radio.